Messori ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Messori (* 1973), italienischer Tennisspieler
 Matteo Messori (* 1976), italienischer Musiker
 Vittorio Messori (* 1941), italienischer Schriftsteller und Staatswissenschaftler